Charles Achard ist der Name folgender Personen:

* Charles Achard (Sänger) (1839–1977), französischer Opernsänger (Tenor) 
 Charles Achard (Mediziner) (1860–1944), französischer Arzt
 Charles Achard de Bonvouloir (1780–1870), französischer Politiker